Los Juegos Olímpicos de 1936 pueden referirse a los:

Juegos Olímpicos de Garmisch-Partenkirchen 1936, IV Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Berlín 1936, XI Juegos Olímpicos de Verano.